Fossan bezeichnet

 einen Ort in Norwegen, siehe Fossan (Vestfold)
 ein Kraftwerk in Norwegen, siehe Fossan kraftverk
 eine Straße in Norwegen, siehe Fylkesvei 306